Kristianstad – miasto (tätort) w południowej Szwecji
 Kristianstad (region) (szw. Kristianstads län) – do 31 grudnia 1996 r. jeden ze szwedzkich regionów administracyjnych (szw. län)
 gmina Kristianstad (szw. Kristianstads kommun) – gmina w Szwecji
 Kristianstads centralstation – stacja kolejowa